Oliver Patric Neuville () este un fost fotbalist german care activa pe poziția de atacant.

Pe durata a 18 ani de carieră profesionistă, el a evoluat la echipe ca Bayer Leverkusen (5 sezoane) și Borussia Mönchengladbach (6 sezoane), acumulând în Bundesliga un total de 334 de meciuri jucate și 91 de goluri marcate.

Neuville a fost selecționat de 70 de ori la echipa națională de fotbal a Germaniei pe durata unui deceniu întreg, reprezentând țara la două Campionate Mondiale de Fotbal și la Euro 2008.

Palmares

Club
Servette
Super League (Elveția): 1993–94

Bayer Leverkusen
Liga Campionilor UEFA: Finalist 2001–02
Cupa Germaniei: Finalist în 2001–02

Borussia Mönchengladbach
2. Bundesliga: 2007–08

Națională
Campionatul Mondial de Fotbal: Finalist 2002; Locul 3 2006
Campionatul European de Fotbal: Finalist 2008
Cupa Confederațiilor FIFA: Locul 3 2005

Goluri internaționale

Statistici de club

Note

Legături externe

Leverkusen who's who

BDFutbol profile

Germani în viață
Elvețieni în viață
Germani de origine elvețiană
Fotbaliști germani
Fotbaliști internaționali germani
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Elveția
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști elvețieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002